Роговичи:
 Роговичи — дворянский род польского происхождения
Роговичи — топоним:
 Роговичи — деревня в Вилейском районе Минской области Белоруссии.
 Роговичи — хутор в Погарском районе Брянской области России
 Роговичи — деревня в Демянском районе Новгородской области России
 Роговичи — село в Локачинском районе Волынской области Украины
 Роговичи — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.